Oron (Mosel·la), comú francès al departament del Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Oron (Suïssa), comú al districte de Lavaux-Oron del cantó Vaud, constituït el 2012
 Oron-la-Ville, localitat suïssa i antic comú al districte de Lavaux-Oron del cantó de Vaud
 Districte d'Oron, divisió administrativa al cantó suís de Vaud extingida en la reforma del 2008
 Districte de Lavaux-Oron, divisió administrativa al cantó suís de Vaud